Lou Hudson (1898–1975) olimpiai bajnok kanadai jégkorongozó, orvos
 Lou Hudson (1944–2014) amerikai kosárlabdázó, 6-szoros National Basketball Association All-Star válogatott